Меч с корзинчатой гардой — собирательное название для группы мечей, отличавшихся характерной формой гарды. К мечам с корзинчатой гардой относят также и абордажные палаши, которые, правда не совсем являются мечами. Так, скьявона применялась в Карибском море как абордажный палаш.

Три основных типа «корзинчатых» мечей:
 Шотландский корзинчатый меч
 Скьявона
 Хаудеген

Холодное оружие по алфавиту
Мечи